Eckard ist der Name folgender Personen:

 Eckard von Dersch (um 1324–1405), Bischof von Worms

Familienname:
 Dietrich Gotthard Eckard (1696–1760), deutscher Jurist
 Johann Gottfried Eckard (1735–1809), deutscher Komponist 
 Josef Eckard (1865–1906), deutscher Geistlicher, Sozialreformer und Politiker (Zentrum)
 Max Eckard (1914–1998), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Viktor Eckard (1838–1907), preußischer Landrat

Siehe auch:
 Eccard
 Eccardt
 Eckardt
 Eckart
 Ekkehard